Mistrzostwa Europy U-19 w piłce ręcznej kobiet – turniej mistrzowski dla narodowych reprezentacji kobiet U-19 w piłce ręcznej, organizowany od 1996. Wyłania najlepszą w Europie żeńską reprezentację do lat 19.

Pierwsze młodzieżowe mistrzostwa Europy zorganizowano w Polsce we wrześniu 1996. Wygrała je Dania, która w rozegranym 14 września 1996 w Cetniewie finale pokonała 24:23 Ukrainę. Brązowy medal zdobyła Rosja, która w meczu o 3. miejsce wygrała 22:21 z Norwegią. W 2004 młodzieżowe mistrzostwa Europy przekształcono w mistrzostwa Europy U-19, natomiast od 2007 zaczęto je organizować w latach nieparzystych.

Edycje mistrzostw

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia